Мелово́й — название населённых пунктов в России:

 Меловой — хутор в Старополтавском районе Волгоградской области.
 Меловой — посёлок в Суджанском районе Курской области.
 Меловой — посёлок в Ульяновском районе Ульяновской области.

См. также 
 Меловой период

 Меловая